Il existe plusieurs stades du 20-août-1955, dont le nom commémore les Massacres d'août 1955 dans le Constantinois :

Stade du 20-Août-1955 (Alger), stade basé à Alger ;
Stade du 20-Août-1955 (Béchar), stade basé à Béchar ;
Stade du 20-Août-1955 (Bordj Bou Arreridj), stade basé à Bordj Bou Arreridj ;
Stade du 20-Août-1955 (Skikda), stade basé à Skikda ;

Homonymie